Кадочкин:
 Кадочкин, Михаил Иванович (1914—1983) — старшина Рабоче-крестьянской Красной армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).
 Кадочкин, Николай Алексеевич — народный комиссар коммунального хозяйства КазССР февраль 1932 г. — июль 1933 г.